Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca – powieść Jerzego Żuławskiego
 Na srebrnym globie – film Andrzej Żuławskiego